"Canaria" pode ser:
 Grã Canária, ilha das Canárias
 Canaria (distrito), no Peru
 Las Palmas de Gran Canaria, município espanhol das Canárias
 Valsequillo de Gran Canaria, município espanhol das Canárias 
 Erva-canária
 Vila Canária, bairro brasileiro de Salvador
 Estádio Deputado Galdino Leite, estádio brasileiro na Bahia
 Santa María de Guía de Gran Canaria, município espanhol das Canárias

Ver também
 Canário (desambiguação)
 Canárias

Desambiguações de topônimos